William Clifford peut désigner :
 William Kingdon Clifford (1845-1879), un mathématicien et philosophe anglais ;
 William H. Clifford, né Clifford Williams (1874-1938), un scénariste et réalisateur américain du cinéma muet ;
 William Clifford (1877-1941),un acteur américain.